Арт Ганьє (,  11 жовтня 1896, Оттава —  5 жовтня 1988, Камлупс) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1914 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Едмонтон Ескімос», «Реджайна Кепіталс», «Оттава Сенаторс», «Монреаль Канадієнс», «Бостон Брюїнс» та «Детройт Кугарс».

Загалом провів 239 матчів у НХЛ, включаючи 11 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Уродженці Оттави
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Оттава Сенаторс» (1883—1934)
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Померли в Камлупсі